Birr steht für:

 Äthiopischer Birr, die Währung Äthiopiens
 Birr Castle, eine Burg in Irland
 Birr (Irland), eine Kleinstadt im County Offaly in Irland
 Birr, eine Gemeinde im Schweizer Kanton Aargau; siehe Birr AG
 Historischer deutscher Name von Buc (Territoire de Belfort) in Frankreich

Birr ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Brendan von Birr (um 500–573), irischer Abt
 Dieter Birr (* 1944), Sänger der Rockband Puhdys
 Emil-Joachim Birr (1903–1973), deutscher Chemiker
 Günter Birr (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Horst Birr (1912–1943), deutscher Schauspieler
 Niklas Birr (* 1974), deutscher Rallyefahrer 
 Paul Birr (1887–1945?), deutscher Architekt, Bildhauer, Grafiker und Glasmaler 
 Tilman Birr (* 1980), deutscher Autor

Siehe auch:
 Bir